Le tournoi de tennis de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Anastasia Pavlyuchenkova remporte le simple dames. En finale, elle bat Angelique Kerber, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Kimiko Date-Krumm.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2013
Monterrey
Sport au Mexique en 2013
Tennis en avril 2013